Schöpflin steht für:

 Schöpflin (Unternehmen), deutsche Textilmanufaktur
Schöpflin-Stiftung

Schöpflin ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Schöpflin (1898–1970), deutscher Journalist und Politiker (SPD)
 Emil Schöpflin (1910–im 20. Jahrhundert), deutscher Radsportler 
 Georg Schöpflin (1869–1954), deutscher Politiker (SPD, SED)
 György Schöpflin (1939–2021), ungarischer Politiker
 Hans Schöpflin (Maler) (1896–1976), Maler in Karlsruhe 
 Hans Schöpflin (Fabrikant) (1906–1985), Fabrikant, Ehrenbürger von Lörrach
 Johann Daniel Schöpflin (1694–1771), deutscher Historiker, Rhetoriker, Jurist und Hochschullehrer
 Karin Schöpflin (* 1956), deutsche Theologin
 Martin Schöpflin (* 1962), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Wilhelm Schöpflin (1881–1952), deutscher Unternehmensgründer